Cet article présente la discographie de la chanteuse américaine Bethany Joy Lenz.

Albums

Albums studio

Preincarnate 

Preincarnate est le  studio de Bethany Joy Lenz.

Bethany Joy Lenz a commencé à composer les huit chansons de Preincarnate en 1998, alors qu'elle jouait dans le soap Haine et Passion. Les cinq premières chansons ont été arrangées par Barry Solomon et les trois autres par Dave Edwards. Sa musique, Folk rock, est inspirée par Sheryl Crow et Joni Mitchell.

Preincarnate n'est finalement mis en vente qu'en octobre 2002 par le label Limited Edition Independent Record, en édition limitée, mais la chanteuse ayant quitté le soap depuis deux ans, l'album rencontre peu de succès.

Come on Home 

Come on Home est le  studio de Bethany Joy Lenz.

Come on Home est mis en vente par le label Limited Edition Independent Record, en édition limitée pendant la tournée musicale des Frères Scott en Mars 2005 à laquelle Bethany Joy Lenz a participé en y interprétant les titres.

On entend un tout petit extrait de la chanson Leaving Town Alive dans l'épisode 14 de la saison 5 de la série Les Frères Scott. On entend aussi la chanson Leaving Town Alive dans un épisode de l'émission française L'amour est dans le Pré.

The Starter Kit 

The Starter Kit est le  studio de Bethany Joy Lenz.

L'album devait être mis en vente par la maison de disque Epic Records en 2007, mais ce ne fut pas le cas à la suite de changement de direction au sein de la maison de disque. Cet album n'est donc jamais sorti, mais Bethany Joy Lenz parviendra à mettre en vente la plupart des chansons plus tard, et notamment sur l'album Then Slowly Grows en 2012.

Les chansons Quicksand et Never Gonna Be seront respectivement entendues dans les épisodes 701 et 713 de la série Les Frères Scott.

En juillet 2010, Bethany publiera en téléchargement gratuit la chanson Shiver, en incitant à faire une donation pour une petite africaine qui vit au Kenya en échange.

En Novembre 2012, les chansons Devil Archerists, Never Gonna Be, Desperate Gown, Shiver, Blue Sky, Sunday Storm, et Then Slowly Grows sortiront dans le nouvel album de Bethany, Then Slowly Grows.

Then Slowly Grows 

Then Slowly Grows est le quatrième album solo de Bethany Joy Lenz.

L'album a été mis en vente uniquement lors d'un concert organisé par l'organisme BTF Concerts le 03 novembre 2012 pendant lequel la chanteuse avait interprété One Man To Love. Une partie des bénéfices est d'ailleurs allée directement aux victimes de l'ouragan Sandy. Par ailleurs, les fans avaient eu la possibilité d'en acheter une édition limitée en ligne, mais les CD ont été endommagés et le fabricant a refusé d'en graver de nouveaux et personne n'a été remboursé.

Blue Sky, Devil Archerists, Shiver, Sunday Storm, Then Slowly Grows, Desperate Gown sont des anciennes chansons de Bethany Joy qui figuraient sur l'album The Starter Kit. Ce dernier n'a jamais été mis en vente par sa maison de disque de l'époque.

Bethany Joy Lenz a interprété un extrait de la chanson Blue Sky lors du  de la saison 9 de la série Les Frères Scott. C'est une reprise de la chanteuse Patty Griffin.

Queen of Wishful Thinking est également une reprise d'une chanson dont le titre original est King of Wishful Thinking. Cette chanson, interprétée par le groupe Go West, a fait partie de la bande-originale du film Pretty Woman. Bethany l'interprétait déjà lors de la tournée de la série Les Frères Scott en 2005 à travers les États-Unis.

Anybody Else est en réalité la version studio de la chanson Never Gonna Be (C'mon C'mon) que Bethany Joy Lenz avait interprétée lors du  de la saison 7 de Les Frères Scott.

Your Woman 

Your Woman est le cinquième album solo de Bethany Joy Lenz.

Cet album a été vendu pour la première fois lors de la première convention parisienne réunissant les acteurs de la série Les Frères Scott, les 19 et 20 octobre 2013. Le 2 décembre elle a mis en vente 500 exemplaires de l'album sur le site Esty.

Toutes les chansons ont été écrites par Bethany Joy Lenz, sauf Blue Moon and Fireworks écrite par Jeff Cohen, Matreca Berg et Kristian Bush. De même, les titres Wicked Calamity Jane, Father Knows Best et Your Woman ont été co-écrits avec Jeff Cohen, tandis que Early Water a été écrit avec Jeff Cohen et Wes Ramsey. Certaines des chansons avaient été interprétées par Bethany Joy au concert Rock The School en Novembre 2012. Ses influences pour cet album sont des artistes tels que Patsy Cline, Paula Cole et Sam Cooke.

EP

Mission Bell 

Mission Bell, co-composé pour le groupe Everly, est le  EP de Bethany Joy Lenz.

Cet EP est le premier album de Bethany Joy Lenz en tant que duo Everly. Il a été mis en vent sur CDBaby en Novembre 2008, via le label créé par leurs amis les frères Jacksons, membres du groupe Enation.

Fireside 

Fireside, co-composé par Bethany Joy Lenz est le second EP de la chanteuse. Il est composé de chansons de Noël.

Cet EP est le deuxième album du duo Everly. Il a été mis en vent sur CDBaby en Décembre 2009, via le label créé par leurs amis les frères Jacksons, membres du groupe Enation.

B Tracks, Vol. 3 

B Tracks, Vol. 3, composé par Amber Sweeney et Bethany Joy Lenz est le  EP de la chanteuse.

Ces trois chansons ont été entendues lors de l'épisode 713 de la série Les Frères Scott. Elles sont chantées par Bethany JoyLenz et Amber Sweeney.

Get Back to Gold 

Get Back to Gold est le quatrième EP de la chanteuse Bethany Joy Lenz, créditée en tant que « Joy ». Ce projet est un aperçu de son futur album. Il a été financé par la Kickstarter Campaign en faisant gagner  des récompenses différentes aux bailleurs de fonds qui soutiennent le projet. Une partie des recettes des ventes est allée directement à la campagne  (une ONG qui lutte contre le trafic d'êtres humains et le travail des enfants dans la récolte du cacao). Les chansons sont d'abord sorties en exclusivité le 18 décembre 2014 pour tous les bailleurs de fonds, puis sur iTunes et Amazon le 23 décembre. En Avril 2015, Bethany Joy Lenz donne un concert à Los Angeles où elle interprète les quatre chansons de son nouvel EP,

Toutes les chansons ont été écrites par Bethany Joy Lenz et Raycee Jones.

Cependant, alors qu'elle annonçait la sortie de l'EP en version CD pour Janvier 2015 ainsi que la sortie de l'album complet pour courant 2015, elle annonce en Octobre de la même année que ces projets sont annulés à la suite d'un contentieux avec son producteur.

Singles

B Tracks, Vol. 1 

B Tracks, Vol. 1, co-composé pour le groupe Everly est le  de la chanteuse.

Quicksand a été entendue lors de l'épisode 701 de la série Les Frères Scott. C'est une chanson originale de Bethany Joy qui devait figurer dans son album The Starter Kit, mais celui-ci n'est jamais sorti.

B Tracks, Vol. 2 

B Tracks, Vol. 2, co-composé par Bethany Joy Lenz est le  de la chanteuse.

Maybe a été entendue lors des épisodes 709 et 711 de la série Les Frères Scott. Elle est chantée par Bethany Joy Lenz et Amber Sweeney.

Autres chansons

Chansons enregistrées pour Les Frères Scott  
 Elsewhere
 Let Me Fall
 Halo (Friends With Benefit : Volume 2) 
 When the Stars Go Blue (Featuring Tyler Hilton) (One Tree Hill : Volume 1)
 Feel This (Featuring Enation)
 I Want Something That I Want (Featuring Grace Potter)

Chansons interprétées en concert mais jamais enregistrées 
 Safe
 John & Junior
 Oh God, Foolish Heart
 Family Secret
 The Right Time
 Mirror
 Crave
 Batman
 Not Made of Stone
 The Wreck
 Wonderland
 Fisherman's Wife
 They All Lie
 Let love
 Pray
 Simple Words
 Dance With Me
 Free
 Sunday
 I Love U Too Much
 No shame In Loving
 I Take Care Of This Land
 The One Thing (Everyone wants)
 Talk
 Wrestle

Reprises interprétées en concert mais jamais enregistrées 
 Moving Out (Billy Joel)
 Billie Jean (Michael Jackson)
 Hold on (Wilson Phillips)
 I Won't Back Down (Tom Petty)
 Fernando (ABBA)
 I Try (Macy Gray)
 Can't Kick the Habit (Spin Doctors)
 Irresistible (Wakey Wakey)
 Time To Say Goodbye (Andrea Bocelli)
 Summertime (Ella Fitzgerald)
 Hey Jude (The Beatles) 
 Natural Woman  (Aretha Franklin)
 Bring It On Home to Me (Sam Cooke)
 Long Ride Home" (Patty Griffin)
 Jockey Full of Bourbon (Tom Waits)
 Lie Lie Lie (Doo Crowder)
 Impossible (Doo Crowder) 
 Will You Still Love Me Tomorrow (The Shirelles) 
 Jaroline (Doo Crowder)

Notes et références 

Discographie d'artiste américain